Mattox bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mattox (Florida)
 Mattox (Georgia)
 Mattox (Texas)

Mattox ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Mattox (1943–2008), amerikanischer Politiker
 Matt Mattox (1921–2013), amerikanischer Tänzer

Sonstiges:
 Mattox Bastion, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Mattocks, Maddox, Madox